Чемпионат Польши 1985 — 42-е первенство, которое проходило с 6 по 23 февраля в Гдыне.

В двухкруговом матч-турнире за первое место, проходившем в Варшаве,  победил Игнаций Новак (+2 =2).

Таблица

Ссылки 
 XLII Szachowe Mistrzostwa Polski Gdynia 1985
 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1985 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам